Undergrund har flere betydninger:
 Undergrund – geologisk betegnelse for den del af landskabet, der ligger under det løse materiale som muld og ler.

Ordet benyttes også overført om kulturelle aktiviteter, der foregår uden for den etablerede kultur, f.eks.
 Undergrundsmusik – musik, typisk uden pladeudgivelser
 Underground – "underjordisk” modstandsbevægelse inden for kultur, litteratur